Сезон 1995 стал для «Амкара» первым сезоном во Второй лиге. По итогам сезона пермяки заняли третье место в своей зоне и не смогли добиться повышения в классе. Также впервые в истории «Амкар» принял участие в Кубке России по футболу.

Вторая лига

Кубок России

Статистика игроков

Трансферы

Перед сезоном 
Пришли

Ушли
Бажгин, Пинаев, Бурмистров. Завершили профессиональную карьеру

По ходу сезона 
Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный трансфер.

Примечания

Ссылки 
 1996 — V чемпионат России Вторая лига, зона «Центр» «Амкар» (Пермь)
 1996 — V чемпионат России Кубок России 96/97 «Амкар» (Пермь)
 История — Сезон 1996
 Россия. Сезон — 1996. Вторая лига. Центр.

1996
Амкар Пермь